Ata eller ATA kan syfta på:

 ata –  en tryckenhet, se Atmosfär (tryckenhet) 
 Parallell ATA – en ANSI-standard för hårdvara
 Serial ATA – en typ av databuss
 ATA –  bevarar handlingarna från Riksantikvarieämbetet och detta verks föregångare sedan 1666, se Antikvarisk-topografiska arkivet
 ATA – landskod enligt ISO 3166-1 för Antarktis
 ATA – en brittisk transportorganisation för flygplan under andra världskriget med många kvinnliga piloter, se Air Transport Auxiliary